Alain Blondel peut désigner :
 Alain Blondel (1939-), un galeriste ;
 Alain Blondel (1962-), un athlète français.